Montalto ima više značenja:
 Montalto (Areco)
 Montalto (Izernija)
 Montalto (Verona)